Дьяченко, Фёдор: Дьяченко, Фёдор Сергеевич (1919—1983) — Герой Советского Союза.
 Дьяченко, Фёдор Трофимович (1917—1995) — майор, Герой Советского Союза.